Evans Landing ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Evans Landing (Idaho), im Bonner County
 Evans Landing (Indiana), im Harrison County